Serena Williams era la detentrice del titolo, ma è stata battuta in finale da Angelique Kerber.

Teste di serie 

 Serena Williams (finalista)
 Simona Halep (primo turno)
 Garbiñe Muguruza (terzo turno)
 Agnieszka Radwańska (semifinale)
 Maria Sharapova (quarti di finale)
 Petra Kvitová (secondo turno)
 Angelique Kerber (campionessa) 
 Venus Williams (primo turno)
 Karolína Plíšková (terzo turno)
 Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
 Timea Bacsinszky (secondo turno)
 Belinda Bencic (quarto turno)
 Roberta Vinci (terzo turno)
 Victoria Azarenka (quarti di finale)
 Madison Keys (quarto turno)
 Caroline Wozniacki (primo turno)

 Sara Errani (primo turno)
 Elina Svitolina (secondo turno)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Ana Ivanović (terzo turno)
 Ekaterina Makarova (quarto turno)
 Andrea Petković (primo turno)
 Svetlana Kuznetsova (secondo turno)
 Sloane Stephens (primo turno)
 Samantha Stosur (primo turno)
 Anastasia Pavlyuchenkova (primo turno)
 Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
 Kristina Mladenovic (terzo turno)
 Irina-Camelia Begu (primo turno)
 Sabine Lisicki (secondo turno)
 Lesia Tsurenko (primo turno)
 Caroline Garcia (primo turno)

Qualificate 

  Wang Qiang (secondo turno)
  Nicole Gibbs (secondo turno)
  Wang Yafan (primo turno)
  Naomi Ōsaka (terzo turno)
  Anastasija Sevastova (secondo turno)
  Zhang Shuai (quarti di finale)

  Kristýna Plíšková (secondo turno)
  Viktorija Golubic (primo turno)
  Luksika Kumkhum (primo turno)
  Maryna Zanevska (primo turno)
  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Tamira Paszek (primo turno)

Wildcard 

  Han Xinyun (secondo turno)
  Océane Dodin (primo turno)
  Samantha Crawford (primo turno)
  Tammi Patterson (primo turno)

  Maddison Inglis (primo turno)
  Priscilla Hon (primo turno)
  Kimberly Birrell (primo turno)
  Storm Sanders (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Australian Open 2016
WTA Tour 2016